Kormoran bzw. Cormoran steht für:

 Kormoran (Art), eine Vogelart
 Vertreter der Vogelfamilie der Kormorane
 Kormoran (Wappentier)
 AS.34 Kormoran, eine deutsche Anti-Schiffs-Rakete der Firma MBB
 SNCAC NC.211 Cormoran, ein französisches viermotoriges Transport- und Verkehrsflugzeug von 1948.
 SMS Cormoran (1892), ein deutscher Kleiner Kreuzer
 SMS Cormoran (1909), ein deutscher Hilfskreuzer im Ersten Weltkrieg
 Kormoran (Schiff, 1938), ein Hilfskreuzer der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg
 S28 Kormoran, ein Schnellboot der Jaguar-Klasse der Bundesmarine
 S70 Kormoran, ein Schnellboot der Albatros-Klasse der Deutschen Marine
 SZD-27 Kormoran, ein polnisches Segelflugzeug
 Kormoran Island, Insel

Kormorán steht für:
 Kormorán, eine 1976 gegründete ungarische Folk-Rock-Band

Siehe auch:

 Cormorant